Ebersberg ist Name oder Namensbestandteil folgender geographischer Objekte:

Landkreis und seine Kreisstadt:
 Ebersberg, Stadt im Landkreis Ebersberg, Bayern
 Landkreis Ebersberg, Landkreis im Regierungsbezirk Oberbayern, Bayern

Ortsteile in Deutschland:
 Ebersberg (Auenwald), Dorf der Gemeinde Auenwald, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg
 Ebersberg (Bruckmühl), Einöde des Marktes Bruckmühl, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Ebersberg (Ebersburg), Ortsteil der Gemeinde Ebersburg, Landkreis Fulda, Hessen
 Ebersberg (Erbach), Stadtteil von Erbach, Odenwaldkreis, Hessen
 Ebersberg (Grafenwöhr), Ortswüstung im Truppenübungsplatz Grafenwöhr, bei Grafenwöhr, Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern
 Ebersberg (Kaisersbach), Weiler der Gemeinde Kaisersbach, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg
 Ebersberg (Mähring), Einöde des Marktes Mähring, Landkreis Tirschenreuth, Bayern
 Ebersberg (Neukirch), Einzelhof der Gemeinde Neukirch (Bodenseekreis), Bodenseekreis, Baden-Württemberg
 Ebersberg (Oberrot), Weiler im zentralen Ortsteil der Gemeinde Oberrot, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Ebersberg (Tanna), Siedlung der Stadt Tanna, Saale-Orla-Kreis, Thüringen
 Ebersberg (Windorf), Dorf des Marktes Windorf, Landkreis Passau, Bayern

Ortsteile in Österreich:
 Ebersberg (Gemeinde Neulengbach), Ortsteil von Neulengbach, Bezirk Sankt Pölten-Land, Niederösterreich

Höfe:
 Ebersberger Sägmühle, Einzelhof der Gemeinde Oberrot, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Ebersbergmühle, Einzelhof der Gemeinde Kaisersbach, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg

Kloster:
 Kloster Ebersberg, ehemaliges Benediktinerkloster in Ebersberg, Landkreis Ebersberg, Bayern

Burgen, Schlösser und Befestigungsanlagen:

 Ruine Ebersberg, Burgruine bei Neukirch (Bodenseekreis), Baden-Württemberg
 Burg Ebersberg (Bayern), abgegangene Burg in Ebersberg, Landkreis Ebersberg, Bayern
 Ebersberg, ursprünglicher Name der Burgruine Ebersburg (Harz) bei Herrmannsacker, Landkreis Nordhausen, Thüringen
 Festung Ebersberg, ehemaliges Festungswerk auf dem Gebiet der Gemeinde Berg am Irchel, Bezirk Andelfingen, Kanton Zürich, Schweiz

Berge und Erhebungen (sortiert nach Höhe):
 Ebersberg (Kaisergebirge) (1164 m), zwischen Kaisergebirge und Walchsee, Bezirk Kufstein, Tirol
 Ebersberg (Rhön) (689,0 m), in der Rhön bei Ebersberg (Ebersburg), Landkreis Fulda, Hessen
 Ebersberg (Harz), zweikuppiger Berg im Harz bei Hohegeiß, Landkreis Goslar, Niedersachsen
 Hinterer Ebersberg (ca. 686 m)
 Vorderer Ebersberg (ca. 684 m)
 Ebersberg (Bayerischer Wald) (560,1 m), im Bayerischen Wald bei Windorf, Landkreis Passau, Bayern
 Ebersberg (Mainhardter Wald) (485,3 m), Berg im Mainhardter Wald bei Hägenau, Stadt Gaildorf, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Ebersberg (Wasgau) (462,1 m), im Wasgau bei Annweiler am Trifels, Landkreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz
 Ebersberg (Deister) (355,1 m), im Deister bei Springe, Region Hannover, Niedersachsen
 Ebersberg (Haardt) (342,1 m), in der Haardt (Pfälzerwald) bei Seebach, Landkreis Bad Dürkheim, Rheinland-Pfalz

Ebersberg ist der Familienname folgender Personen:
 Carl Martin Ebersberg (1818–1880), deutscher Porträt- und Pferdemaler
 Ernst Friedrich von Ebersberg (1687–1762), Kurmainzer Kämmerer, Herr in Gersfeld (Rhön)
 Heinrich Ebersberg (1911–1976), deutscher Jurist und hoher Ministerialbeamter im Deutschen Reich und in der Bundesrepublik
 Josef Sigmund Ebersberg (1799–1854), österreichischer Schriftsteller und Erzieher, mit den Söhnen
 Karl Julius Ebersberg (1831–1870), österreichischer Militärschriftsteller und Erzähler
 Ottokar Franz Ebersberg (1833–1886), österreichischer Dramatiker und Journalist
 Sybilla von Ebersberg (1578–1622), fränkische Adelige

Sonstiges:
 Grafen von Ebersberg, auch Grafen von Sempt oder Grafen von Sempt-Ebersberg, bayerisches Adelsgeschlecht 
 Ebersberg (thüringisches Adelsgeschlecht), thüringisches Adelsgeschlecht
 Ebersberg genannt von Weyhers, fränkisches Adelsgeschlecht
 Ebersberg (Webserie), deutsche Horrorfilmserie

Siehe auch:
 Ebensberg
 Ebersburg
 Ebertsberg